Жамиля́ Маме́дова (1923 год, село Пареха, Грузинская ССР, СССР — дата и место смерти неизвестны) — колхозница, звеньевая колхоза «Бельбасар», Герой Социалистического Труда (1948).

Биография 
Родилась в 1923 году в крестьянской семье в деревне Пареха, Грузинская ССР. В 1944 году переехала вместе с родителями в Казахскую ССР, где устроилась на работу в колхоз «Бельбасар» Шуского района Джамбулской области. Первоначально работала рядовой колхозницей. Позднее была назначена звеньевой свекловодческого звена.

В 1946 году хлопководческое звено под руководством Жамили Мамедовой собрало с участка площадью 2 гектара по 830 центнеров сахарной свеклы. За этот доблестный труд была удостоена в 1948 году звания Героя Социалистического Труда.

Награды 
 Герой Социалистического Труда (1948);
 Орден Ленина (1948).

Литература 
 Герои Социалистического труда по полеводству Казахской ССР. Алма-Ата. 1950. 412 стр.